Vias puede referirse a:
 Vias (España), aldea española de la parroquia de Vián, municipio de Pastoriza, provincia de Lugo, Galicia.
 Vias (Francia), comuna francesa del departamento de Hérault, región de Occitania.